Payne Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Payne Township (Gove County, Kansas)
 Payne Township (Sedgwick County, Kansas)
 Payne-Swain Township, Clay County, Arkansas